Bequinho nome artístico Alberico de Sousa foi um pianista e compositor de música popular brasileira.

Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)